USSC steht für:
 United States Supreme Court, der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten

US-SC steht für:
 , ISO-3166-2-Code des US-amerikanischen Bundesstaates

USSC